Beautiful World bezeichnet:
 Beautiful World (Album), Album der Band Take That
 Beautiful World (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie